Гриньон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Сур. Население — 9546 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web municipio
 Imágenes del pueblo

Муниципалитеты Мадрида